Rosenkilde är en dansk släkt.

Kända medlemmar 

 Adolph Rosenkilde
 Anne Rosenkilde
 Christian Niemann Rosenkilde
 Georg Rosenkilde

Danska släkter